John Wentworth peut faire référence à :
 John Wentworth (1671-1730), lieutenant-gouverneur du New Hampshire ;
 John Wentworth (1737-1820), gouverneur du New Hampshire puis lieutenant-gouverneur de Nouvelle-Écosse ;
 John Wentworth (1815-1888), maire de Chicago et membre de la Chambre des représentants des États-Unis ;
 John B. Wentworth (1908-1997), auteur de bande dessinée.